

Palmarès
Campionati oceaniani di canoa slalom
Auckland 2020: oro nel C1.

Coppa del Mondo
 1 podio di cui:
 1 argento

Altri progetti

Collegamenti esterni